Polina Aleksiejewna Niekrasowa (ros. Полина Алексеевна Некрасова, ur. 29 lipca 1998 w Petersburgu) – rosyjska biegaczka narciarska, pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 26 stycznia 2015 roku podczas dwunastej edycji zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Stegu w Liechtensteinie. W pierwszym swoim starcie zajęła 5. miejsce w biegu na 7,5 km stylem klasycznym. W kolejnym starcie w Stegu zdobyła brązowy medal w biegu na 5 km stylem dowolnym. W ostatnim biegu zajęła 4. miejsce w sprincie rozgrywanym techniką klasyczną.

Na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym zdobyła pięć medali. Trzy złote: dwa na mistrzostwach w 2017 w Park City w amerykańskim stanie Utah, a także jeden rok później w szwajcarskim Goms. W 2018 wywalczyła także srebrny medal w sztafecie. W rumuńskim Râșnovie podczas jej pierwszych mistrzostw świata juniorów w 2016 wywalczyła brązowy medal w sztafecie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1998
Rosyjscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019